Fritz Schürer von Waldheim ist der Name folgender Personen:

 Fritz Schürer von Waldheim (1866–1935), österreichischer Arzt und Alternativmediziner, siehe Friedrich Schürer von Waldheim
 Fritz Schürer von Waldheim (1896–1991), österreichischer Chirurg, siehe Friedrich Schürer-Waldheim